Sipahioglu ou Sipahioğlu peut désigner :

Patronymes 
 Duygu Sipahioğlu (1979) : volleyeuse turque ;
 Gökşin Sipahioğlu  (1926-2011) : photographe turc.

Homonymie de patronyme